Aron Kifle (1998) – mezzofondista eritreo
 Yonas Kifle (1977) – mezzofondista e maratoneta eritreo